Cornelius (cantor)
Cornelius (músico)
Cornélio, o Centurião — primeiro gentio convertido ao cristianismo
Papa Cornélio — vigésimo primeiro papa da Igreja Católica

Geografia 
Cornelius (Carolina do Norte)
Cornelius (Oregon)

Desambiguações de antropônimos